Istniejące ZKM:
 ZKM Augustów – Zakład Komunikacji Miejskiej w Augustowie
 ZKM Białogard – Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie
 ZKM Ciechanów – Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie
 ZKM Elbląg – Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Elblągu
 ZKM Gdańsk – Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku
 ZKM Gdynia – Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni
 ZKM Hajnówka – Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce
 ZKM Iława – Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie
 ZKM Lębork – Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku
 ZKM Łask – Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
 ZKM Myszków – Zakład Komunikacji Miejskiej w Myszkowie
 ZKM Ostróda – Zakład Komunikacji Miejskiej w Ostródzie
 ZKM Puławy – Zakład Komunikacji Miejskiej w Puławach
 ZKM Sochaczew – Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie
 ZKM Szczytno – Zakład Komunikacji Miejskiej w Szczytnie
 ZKM Wałcz – Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu
 ZKM Wągrowiec – Zakład Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu
 ZKM Zawiercie – Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu
 ZKM Żychlin – Zakład Komunikacji Miejskiej w Żychlinie

Zlikwidowane i przekształcone ZKM:
 ZKM Ełk – Zakład Komunikacji Miejskiej w Ełku przekształcony w MZK w Ełku
 ZKM Kielce – Zakład Komunikacji Miejskiej w Kielcach przekształcony w MPK Kielce
 ZKM Kraśnik – Zakład Komunikacji Miejskiej w Kraśniku przekształcony w MPK Kraśnik
 ZKM Płock – Zakład Komunikacji Miejskiej w Płocku w 1988 roku przekształcono w firmę Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o.
 ZKM Skarżysko-Kamienna – Zakład Komunikacji Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przekształcony w MKS w Skarżysku-Kamiennej
 ZKM Stargard – Zakład Komunikacji Miejskiej w Stargardzie przekształcony w MZK w Stargardzie
 ZKM Suwałki – Zakład Komunikacji Miejskiej w Suwałkach przekształcony w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. 
 ZKM Świdnica – Zakład Komunikacji Miejskiej w Świdnicy, który w 1976 roku połączył się z dwoma innymi przedsiębiorstwami tworząc WPK Wałbrzych
 ZKM Świnoujście – Zakład Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu (1991-2005) przekształcony w firmę Komunikacja Autobusowa sp. z o.o. w Świnoujściu
 ZKM Zielona Góra – Zakład Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze w 1956 roku przekształcony w MZK w Zielonej Górze